Фёдор Серге́ев:
 Сергеев, Фёдор Андреевич (более известен как Артём; 1883—1921) — российский революционер, советский партийный деятель, политик.
 Сергеев, Фёдор Васильевич (1908—1941) — нарком лесной промышленности СССР.
 Сергеев, Фёдор Иванович (1840—1924) — финляндский предприниматель, меценат и коммерции советник русского происхождения.
 Сергеев, Фёдор Петрович (1898—1942) — советский борец.